Die Nordea Nordic Light Open 2008 waren ein Damen-Tennisturnier in Stockholm. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier IV war Teil der WTA Tour 2008 und fand vom 27. Juli bis 3. August 2008 statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Caroline Wozniacki gegen Wera Duschewina mit 6:0 und 6:2. Im Doppelfinale besiegten Iveta Benešová und Barbora Záhlavová-Strýcová die Paarung Petra Cetkovská / Lucie Šafářová mit 7:5 und 6:4.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Stockholm